Dimítrios Konstantópoulos ( - ), joueur de football grec,
Aikaterini Konstantopoulou, nom de naissance de Katína Paxinoú (1900-1973)
 (1970- ), chanteuse grecque,
Konstantinos Konstantopoulos (1832–1910), ancien premier ministre grec,
Níkos Konstantópoulos (1942- ), personnalité politique grecque,
Zoé Konstantopoúlou (1976- ), personnalité politique grecque.